Нина (Анна) Александровна Арнольди (—, ) — русская писательница, переводчица, революционерка.

Биография 
Дворянского происхождения. В конце 1860-х годов переселилась за границу, с 1870-х годов жила во Франции и Швейцарии, где сблизилась с русскими политическими эмигрантами, особенно с П. Н. Ткачёвым, идеологом якобинского направления в народничестве.

По некоторым свидетельствам, материально поддерживала издаваемый им журнал «Набат».

В 1879 года за подписью Н. А. опубликовала в Женеве политико-психологический роман «Василиса». Роман Н. Арнольди «Василиса» (Берлин, 1879), во многом автобиографический, изображает деятельность и нравы русских революционных эмигрантов середины 1870-х гг. Главный герой романа — революционер-народник, вынужденный эмигрировать за границу. В основе романа история любви выходцев из дворян, порвавших со своей средой и эмигрировавших; повествование построено на выявлении идейно-нравственной несхожести героя, посвятившего себя революционной деятельности, и героини, которая не смогла ни глубоко проникнуться проповедуемыми им идеями, ни принять его морально-этическую позицию. В пространных диалогах детально излагаются идейно-политические цели, задачи и методы революционной борьбы.

По мнению ряда исследователей, герой романа вобрал в себя черты, характерные для представителей одной из фракций революционно-народнической эмиграции 1870-х годов в Женеве — якобинцев-«набатовцев».
   
Письмо Н. Арнольди — ответ на необнаруженное письмо M. E. Салтыкова-Щедрина, даёт основание предполагать, что Н. Арнольди намеревалась напечатать роман «Василиса» в журнале «Отечественные записки» однако Салтыков-Щедрин предложил ей переделать роман (возможно, по цензурным соображениям), на что она не согласилась. Как «запрещённая в России „Василиса“» роман упоминается в письме писателя Д. В. Григоровича.

Н. Арнольди писала также на французском языке романы «Natacha» (Париж, 1882), «Marie de Kèroulas» (Париж, 1906), сборник рассказов «Sans conclure» (1909). Переводила с французского на русский язык.

Примечания

Литература 
 
 Альтман М. С. Русские революционные деятели XIX века-прототипы литературных героев. «История СССР», 1968, No 6, с. 145, 148;
 Горячкина М. С. Художественная проза народничества, М., 1970 ;
 Зиновьева М. Д., Роман Н. А. Арнольди «Василиса» и традиции революционно-демократической романистики 60-х гг. XIX в.;
 Зиновьева М. Д. К проблеме стиля романа Н. А. Арнольди «Василиса». (Обе статьи в кн.: Русские писатели и народничество, в. 1-2, Горький, 1975—1977;
 История русской литературы. Т. 3. Расцвет реализма. — 1982, стр. 80, 101, 105, 109
 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 42.;
 Пруцков Н. И. Русская литература XIX века и революционная Россия, М., 1979, с. 185—89.

Писательницы Российской империи
Французские писательницы
Писательницы XIX века
Переводчики Российской империи
Революционерки Российской империи